Frauberger ist der Name von

 Heinrich Frauberger (1845–1920), deutscher Kunsthistoriker
 Tina Frauberger (auch: Philippina Christina Lauterbach; 1861–1937), deutsche Kunsthandwerkerin, Berufsschullehrerin, Kunstsammlerin, Textilkünstlerin, Stickerin und Fachbuchautorin